Multiversion Concurrency Control
 Montevideo Cricket Club